

Santi e beati 
 Sant'Eleuterio di Tournai (†532), vescovo di Tournai (oggi in Belgio) e martire, ucciso dai visigoti ariani, celebrato il 20 febbraio assieme a Eleuterio di Costantinopoli
 Sant'Eleuterio di Costantinopoli, vescovo martire a Costantinopoli, celebrato il 20 febbraio assieme a Eleuterio di Tournai (in alcuni elenchi si trova anche l'8 agosto)
 Sant'Eleuterio de Platea, religioso mercedario, martirizzato dai saraceni con san Ferdinando da Portalegre il 12 aprile
 Sant'Eleuterio di Eca, II secolo, vescovo dell'Illirico e poi della città di Eca in Puglia, morto con la madre Anzia, condannato da Adriano, celebrato il 18 aprile
 Sant'Eleuterio Papa, commemorato il 26 maggio
 Sant'Eleuterio di Arce (†630 c.a.), nobile scozzese convertitosi, pellegrino, deceduto al ritorno dalla Terra Santa in Arce, di cui è divenuto patrono; celebrato il 29 maggio
 Sant'Eleuterio di Tarso (†310), martire in Tarso, celebrato il 4 agosto
 Sant'Eleuterio di Auxerre (†561), vescovo di Auxerre (Francia), celebrato il 16 agosto (in altri elenchi, il 26 agosto)
 Sant'Eleuterio di Spoleto (†560), abate benedettino, vissuto a lungo nel monastero dell'Ordine alle porte della città di Spoleto, ove giacciono le sue spoglie, e deceduto a Roma; celebrato il 6 settembre
 Sant'Eleuterio di Nicomedia (†303), martire in Nicomedia, celebrato il 2 ottobre
 Sant'Eleuterio di Parigi (†250), martire in Gallia presso l'attuale St. Denis, celebrato il 9 ottobre con San Dionigi e San Rustico
 Beato Eleuterio Prado Villarroel, sacerdote e martire a Paracuellos de Jarama, il 28 novembre

Casali medievali 
 Sant'Eleuterio – antico casale della Capitanata, ubicato tra San Severo e San Marco in Lamis, sede di una domus federiciana
 Sant'Eleuterio – antico casale della diocesi di Ariano, situato presso l'area archeologica di Aequum Tuticum, nell'attuale territorio  comunale di Ariano Irpino